Wicehrabiowie Stuart of Findhorn 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1959–1971: James Gray Stuart, 1. wicehrabia Stuart of Findhorn
 1971–1999: David Randolph Moray Stuart, 2. wicehrabia Stuart of Findhorn
 1999 -: James Dominic Stuart, 3. wicehrabia Stuart of Findhorn

Dziedzic tytułu wicehrabiego Stuart of Findhorn: Andrew Moray Stuart, przyrodni brat 3. wicehrabiego

Stuart of Findhorn